Alec es un nombre propio, hipocorístico del nombre Alexander (en español: Alejandro y de procedencia euroasiática. Es comúnmente usado en Estados Unidos y en Inglaterra.

Personas con este nombre 

 Alec Baldwin, actor estadounidense
 Alec Douglas-Casa, político británico que llegó a primer ministro de su país.
 Alec Guinness, actor inglés.
 Alec Empire, músico alemán.
 Alec Lovelace, administrador colonial de Antigua y Barbuda.
 Alec John Such, bajista estadounidense, que fue miembro de la banda de rock Bon Jovi.
 Alec Soth, fotógrafo estadounidense.
 Alec Trevelyan, personaje de ficción de la película GoldenEye.
Alec Hardison personaje de ficción de la serie Las reglas del juego
 Alec Lightwood, personaje de ficción perteneciente a la saga Cazadores de Sombras, creada por la autora estadounidense Cassandra Clare.

Nombres masculinos
Hipocorísticos masculinos